Debonair steht für:

 Beechcraft Bonanza/Debonair, ein einmotoriges Leichtflugzeug
 Mitsubishi Debonair, eine Limousine der Oberklasse (1964–1999) 
 Debonair (Fluggesellschaft), eine ehemalige britische Fluggesellschaft